Улица За́йцева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Зайцева — улица в Данкове.
 Улица Василия Зайцева — улица в Ижевске.
 Улица Зайцева — улица в Казани.
 Улица Зайцева — улица в Коломне.
 Улица Зайцева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Зайцева — улица в Орехово-Зуеве.
 Улица Зайцева — улица в Петрозаводске.
 Улица Зайцева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Зайцева — улица в Тихвине.
 Улица Ю. Зайцева — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Фёдора Зайцева — улица в Донецке.